Cet article contient des statistiques sur la démographie de la Norvège.

Taux d'accroissement de la population en 2010 
 Norvège : 1.2 % 

70 % de cet accroissement de population est dû à l'immigration (en provenance principalement de Pologne et de Lituanie).

Évolution de la population norvégienne

Taux de fécondité 

Bien qu'en baisse depuis 5 ans, la Norvège a l'un des taux de fécondité les plus élevés d'Europe. Les femmes norvégiennes avaient en moyenne 4,6 enfants à la fin du . Plus tard ce taux diminua à 2,7 à la fin des années 1960, puis à 1,6 au milieu des années 1980, cependant il a remonté à environ 2,0 en 2010, avant de baisser à nouveau à 1,56 en 2018.

Le chiffrage indiqué au début du  ne tient pas compte de l'importante émigration vers les États-Unis d'Amérique, la plus forte depuis les pays européens.

Immigration 

Source : https://www.ssb.no/en/statbank/list/innvbef, modifié le 10 mars 2022. Les pays d'origine comptant moins de cinq mille membres ne sont pas repris dans ce tableau.

Sources 

 Statistique de la CIA
 Statistique  de l’ONU
 Population and population changes, Q4 2013
 Births, 2013
 Population